Rußklinge heißen zwei bachdurchflossene Schluchten, sogenannten Klingen, auf und am Rande der Stadtteilsgemarkung von Unterrot, Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Rußklinge, Oberlaufklinge des Spitzelbachs  bis zur Ortsgrenze des Dorfs Unterrot, der darin von rechts in die Fichtenberger Rot mündet
 Rußklinge (Steigersbach), linke Bachseitenklinge zum Steigersbach bei Honkling entlang der Gemeindegrenze von Gschwend, Ostalbkreis